Frunze je lahko:
 Mihail Vasiljevič Frunze
 Vojaška akademija Frunze

Glej tudi 
 mesto Frunze
 Frunzenskaja (postaja)